A Conquista de Ha'il, também referida como a Segunda Guerra Saudita-Raxidi, foi começada pelas forças sauditas, que receberam assistência militar Britânica e dos seus aliados, os membros da tribo Ikhwan no Emirado de Jabal Shammar, sob o último governante Raxidi. Em 2 de Novembro de 1921, os últimos governantes da dinastia Al Rashid entregaram Jabal Shammar às forças sauditas.

Nomeação
O Emirado de Jabal Shammar teve a sua capital na cidade de Ha'il, e também era conhecido como o "Emirado de Ha'il".

Veja também
 Conflitos no Oriente Médio

Referências

História da Arábia Saudita
Conflitos em 1921